Legio IV Macedonica — criada em 48 a.C. por Júlio César
 Legio IV Scythica — criada em 42 a.C. por Marco Antônio
 Legio IV Flavia Felix — criada em 70 por Vespasiano